Heinrich Wilhelm Olbers – astronomo tedesco
 Olbers – cratere lunare
 13P/Olbers – cometa periodica del sistema solare
 Paradosso di Olbers – celebre paradosso